Adolf Matteoschat (* 1. September 1866 in Kaltecken, Kreis Tilsit, Preußisch Litauen; † 18. Oktober 1947 in Landskrona, Schonen) war ein deutsch-schwedischer Industrieller.

Leben 
Matteoschat besuchte ein Gymnasium in Tilsit, wahrscheinlich das Tilsiter Realgymnasium. Nach dem Abitur studierte er an der Albertus-Universität Königsberg Chemie. Im Sommersemester 1887 wurde er wie Richard von Schaewen Mitglied des Corps Masovia. Als Inaktiver wechselte er 1889 an die Albert-Ludwigs-Universität, wo er Verkehrsgast bei Rhenania Freiburg war. 1891 wurde er in Freiburg zum Dr. phil. promoviert. Erste Anstellungen fand er 1891/92 in der Zuckerfabrik in Schonowitz bei Zülz in Oberschlesien und im (chemischen) Handelslaboratorium in Breslau. An der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität betrieb er mikroskopische Untersuchungen. Im oberschlesischen  Kruppamühle war er 1892–1894 Chemiker in der Fabrik, die für die Kaiserliche Marine Schießwolle herstellte. Er zog dann nach Schweden und war 1894–1900 Betriebsingenieur bei den Schießpulverfabriken Skånska bomullskrutfabriks AB und AB Svenska krutfaktorierna in Annelöv bei Landskrona. Ab 1900 war er dort Betriebsleiter.  Seit 1919 schwedischer Staatsbürger, wurde er 1920 als Vorstandsmitglied berufen. Er wohnte in Dösjebro, Kävlinge.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Chemiker (19. Jahrhundert)
Chemiker (20. Jahrhundert)
Industrieller
Corpsstudent (19. Jahrhundert)
Absolvent der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Deutscher
Schwede
Geboren 1866
Gestorben 1947
Mann